Volongo ima više značenja:
 Volongo, Cremona
 Volongo, Mantua